EKN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Elkins-Randolph County-Jennings Randolph Field, Elkins (West Virginia), Stati Uniti